Itapagé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapagé (ort), Ceará, 
 Itapagé (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar